Самсари:

 Самсари — потухший стратовулкан в муниципалитете Ахалкалаки края Самцхе-Джавахети (Грузия).
 Самсарский хребет — меридиональный хребет в муниципалитете Ахалкалаки края Самцхе-Джавахети (Грузия).
 Диди-Самсари — село в муниципалитете Ахалкалаки края Самцхе-Джавахети (Грузия).
 Патара-Самсари — село в муниципалитете Ахалкалаки края Самцхе-Джавахети (Грузия).